Герш А. Ротлеви (; 1889—1920) — российский и польский шахматист.

Родился в еврейской семье. Первых успехов добился в 1907 г. на турнире в Лодзи — 3-е и на 5-м Всероссийском турнире (Лодзь) — 6-е места. Во Всероссийском турнире любителей в Санкт-Петербурге (1909) — 2-е место (за А. А. Алехиным). В 1910 году выиграл международный турнир в Гамбурге (побочный) и матч у Г. С. Сальве — 6 : 4 (+3 −1 =6). В 1911 году участник международных турниров: Кёльн (побочный) — 2—5-е, Карлсбад — 4-е места.
В связи с болезнью (тревожный невроз) вскоре отошёл от выступлений в соревнованиях. Умер в 1920 году в возрасте 31 года.

Спортивные достижения

Литература

Примечания

Ссылки 
 Биография Герша Ротлеви на сайте ФШР
 Короткая биография Герша Ротвели на сайте sem40.ru

Родившиеся в Польше
Шахматисты Польши
Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)